Осмо Светско првенство у одбојци 1974. је одржано у Мексику од 12. до 28. октобра 1974. На првенству су учествовале 24 репрезентације које су у предтакмичењу биле подељене у 6 група по 4 екипа.

Учесници 
На светско првенство су се директно пласирали Источна Немачка као светски првак из 1970. и Мексико као домаћин. Сви остали су играли квалификације у својим континенталним зонама.

Групе

Први круг 
У првом кругу такмичења 24 репрезентације су биле подељене у 6 група. По две првопласиране екипе из свих група наставиле су такмичење у групама за пласман од 1. – 12. места. Трећепласиране и четвртопласиране екипе из свих група наставиле су такмичење за пласман од 13. – 24. места.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Други круг

Групе од 1. – 12. места

Група Г – Мексико сити

Група Х – Пуебла

Група И – Толука

Групе од 13. – 24. места

Група Ј – Гвадалахара

Група К – Монтереј

Група Л – Тихуана

Завршна фаза

Група од 19. – 24. места - Венеција

Група од 13. – 18. места

Група од 7. – 12. места

Група од 7. – 12. места

Коначан пласман

Спољашње везе 
 ФИВБ 

Светска првенства у одбојци
Одбојка у 1974.